Семенек — река в Становлянском и Краснинском районах Липецкой области, правый приток Красивой Мечи.

География 
Исток реки расположен в районе деревни Звягино. Впадает в Красивую Мечу между селами Яковлево и Сергиевское. От села Сотниково начинается полноводное течение.

Устье реки находится в 24 км по правому берегу реки Красивой Мечи. Длина реки составляет 41 км, площадь водосборного бассейна 437 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Красивая Меча, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010100112107000000795
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107000079
 Код бассейна — 05.01.01.001
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

Населённые пункты от истока к устью 
 Звягино
 Уваровка
 Никольское
 Писарево
 Сапрыкино
 Сотниково
 Гололобово
 Жаркий Верх
 Ратманово
 Яковлево
 Сергиевское

Примечания 

Реки Липецкой области
Становлянский район
Краснинский район Липецкой области
Притоки Красивой Мечи